Следзе́вский — славянская фамилия. Известные носители:

 Следзевский, Гжегож (род. 1950) — польский гребец-байдарочник;
 Следзевский, Игорь Васильевич (род. 1940) — советский и российский историк.